La Nuit fantastique est la vingt-neuvième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Le grand Troubadoule entre en contact avec le magicien Trougnou pour lui proposer de lui offrir de nouveaux pouvoirs en échange de son allégeance. Trougnou tente de piéger le grand Troubadoule, mais celui-ci se montre le plus fort. 

Le serment à peine prononcé, une femme mystérieuse taillée en armoire à glace colle Trougnou et le suit partout jusqu'à ce qu'apparaisse devant lui une fleur, le zéladon noir. Puis Trougnou voit le fantôme de Zulma qui lui explique les plans du zéladon noir contre le grand Troubadoule.

Personnages 
Trougnou, le magicien malchanceux
le grand Troubadoule, esprit sous forme de fumée
Mirmy Popcorn, forte femme en robe rouge à pois
le fantôme de Zulma

Historique 
C'est la première apparition de Mirmy Popcorn dans la série.

Publication

Revues 
Cette histoire paraît du  au  du journal Spirou en 1983.

Album 
Elle ne sort en album que dans le tome 4 de l'Intégrale Sibylline chez Casterman en 2012.

Notes et références 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1983